Czernica (gemeente)
 Czernica (powiat Wrocławski)
 Czernica (Święty Krzyż)
 Czernica (powiat Jeleniogórski)